Giulio Baraghini – attore italiano 
 Marcello Baraghini – editore italiano (1943)